Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Open gennaio 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Henrik Holm e Bent-Ove Pedersen 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Francisco Montana /  Greg Van Emburgh (primo turno)

 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (quarti di finale)
 Brad Pearce /  Byron Talbot (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kuala Lumpur Open 1993
ATP Tour 1993